Сергей Васильевич Шевченко: Шевченко, Сергей Николаевич (род. 1952) — российский учёный в области ракетно-космической техники, лауреат Государственной премии СССР (1985), действительный член Российской инженерной академии.
 Шевченко, Сергей Николаевич (род. 1960) — российский селекционер растений; член-корреспондент РАН (2016).
 Шевченко, Сергей Николаевич (род. 1960) — советский и украинский футболист и тренер.
 Шевченко, Сергей Николаевич — украинский доктор физико-математических наук, начальник отдела сверхпроводящих и мезоскопических структур.